Calle Hospital hace referencia a varios artículos:
 La Calle Hospital de Barcelona, España.
 La Calle Hospital de Cusco, Perú.